Miejscowości w Polsce
 Zmyślona – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Zmyślona – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Zmyślona – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice